Евгений Николаевич Кашенцев (род. 3 декабря 1971) — советский и белорусский футболист, нападающий. Выступал за сборную Белоруссии.

Клубная карьера 
Начинал свою карьеру в барнаульском «Динамо». После своего дебютного сезона перешёл в минское «Динамо», за которое выступал на протяжении шести сезонов, провёл за команду свыше ста матчей. В 1995 году перешёл в израильский «Маккаби», в составе которого стал чемпионом Израиля. После «Маккаби» провёл ещё два года в более скромных израильских клубах и вернулся в барнаульское «Динамо», в котором и завершил профессиональную карьеру.

С 2008 года выступал за в различных любительских турнирах (ЛФЛ).

Карьера в сборной 
С момента дебюта за сборную Белоруссии, в матче против сборной Эквадора который состоялся 27 января 1993 года, провёл одиннадцать встреч.

Достижения 
 Чемпион Белоруссии (4): 1992, 1992/93, 1993/94, 1994/95
 Чемпион Израиля (1): 1995/96

Младший брат Николай тоже был футболистом.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на footbel.net 
 Профиль на сайте, посвящённом алтайскому футболу 

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки ФК «Динамо» Барнаул